Культурная столица Европы — инициатива Евросоюза, состоящая в ежегодном избрании того или иного города центром культурной жизни континента с целью привлечения внимания к его культурному развитию.

Считается, что город, обладающий титулом культурной столицы Европы, может значительно максимизировать социальную и экономическую выгоду. Особенно когда мероприятия включены в рамках долгосрочной стратегии развития города и его окружающего региона.

Как правило, дополнительное финансирование, привлекаемое в связи с исполнением функций культурной столицы, позволяет городу значительно обновить состояние культурных учреждений. К примеру, в Порту под эгидой культурной столицы был построен знаменитый Дом музыки.

Первой культурной столицей Европы в 1985 году Совет Европейского союза назвал Афины, кандидатуру которых предложила Мелина Меркури. Её родной брат и единомышленник Спирос Меркурис в 2010 году выступил с юбилейной речью на конференции, посвящённой 25-летию данного проекта.

Список культурных столиц Европы

Примечания

Литература 
 Mittag, Jürgen (Hg.): «Die Idee der Kulturhauptstadt Europas. Anfänge, Ausgestaltung und Auswirkungen Europäischer Kulturpolitik.» Essen 2008.

Ссылки 
 Официальный сайт